YBX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lourdes Le Blanc Sablon (Québec), (Canada)